Bullard Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bullard Mountain (Alaska)
 Bullard Mountain (Arkansas)
 Bullard Mountain (Kalifornien)
 Bullard Mountain (New Hampshire)
 Bullard Mountain (South Carolina)